Circé-Klasse ist die Bezeichnung mehrerer französischer U-Boot-Klassen:

 Circé-Klasse (1907) war eine U-Boot-Klasse im Ersten Weltkrieg
 Circé-Klasse (1925) war eine U-Boot-Klasse im Zweiten Weltkrieg